Меридиан спорт (или Меридианбет спорт) је назив спортског портала који постоји од 2017. године и функционише у склопу компаније Меридиан.

Сајт љубитељима домаћег и европског спорта доноси вести из света спорта у Србији, региону и свету. Портал садржи и статистичке податке из света спорта, као и интервјуе и анализе мечева. Од 2020. године Меридиан спорт има и мобилну Андроид апликацију.

Историјат 
Почеци медија Меридиан спорт сежу у 2001. године, када је овај излазио у штампаном издању, док је 2017. почео да функционише као интернет портал.

Погледај још
 Спортско клађење
 Меридиан
 Спорт

Референце 

Коцкање